Саліхов Кев Мінуллінович, Кев Мінуллінович Саліхов (нар. 3 листопада 1936) — доктор фізико-математичних наук, професор, академік РАН, провідний фахівець в галузі вивчення динаміки спінових систем у парамагнетиках, томографії, нанолітографії.
 Мурат Саліхов (кирг. Мурат Салихов; 1905 — листопад 1938) — киргизький радянський партійний діяч, голова Ради народних комісарів Киргизької РСР у 1937—1938.